Леонид Михайлович Иванцов: Иванцов, Леонид Михайлович (1912 — ?) — советский физик.
 Иванцов, Леонид Михайлович (1929—2008) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда.